Gabilondo es un apellido vasco y hace referencia a: 

 Iñaki Gabilondo (1942-), periodista español.
 Ángel Gabilondo (1949-), filósofo español, rector de la Universidad Autónoma de Madrid y exministro de Educación y Universidades
 Igor Gabilondo del Campo (1907-1990), futbolista del Athletic Club.
 Francisco Gabilondo Soler (1979-), compositor mexicano.
 Estíbaliz Gabilondo (1976-), actriz de cine, televisión, periodista y guionista española. Sobrina de Iñaki y Ángel.
 Mireia Gabilondo, directora de cine española.
  Llama, Gabilondo y Cía S.A. empresa dedicada a la fabricación de armas cortas.